Jeden z dwóch izomerycznych dioli o wzorze C3H8O2:
 propano-1,2-diol (glikol propylenowy)
 propano-1,3-diol (glikol trimetylenowy)